Osoby noszące nazwisko Frahm:
 Johann Frahm
 Karl Herbert Frahm
 Pernille Maria Frahm
 Sheila Frahm